El Monte – città degli Stati Uniti d'America
 El Monte – comune del Cile